Kabinett Goppel bezeichnet folgende Landesregierungen Bayerns unter Alfons Goppel:
Kabinett Goppel I (1962–1966)
Kabinett Goppel II (1966–1970)
Kabinett Goppel III (1970–1974)
Kabinett Goppel IV (1974–1978)